Logierhaus steht für

 eine Unterkunft, speziell:
Bülowsches Logierhaus, Heringsdorf
Logierhaus (Bad Doberan)
 Kost- und Logierhaus Stahlhausen
Siehe auch:
 Logenhaus